STREAMS — фреймворк для поддержки символьных устройств в операционных системах UNIX System V.

Реализации 
Реализация STREAMS была обязательна для соответствия стандарту Single UNIX Specification версии 1 (UNIX 95) и 2 (UNIX 98). Поэтому в большинстве систем UNIX, и во всех системах на основе UNIX System V, таких как Solaris или IRIX. В некоторых свободных UNIX-подобных системах (BSD, Linux) поддержка STREAMS отсутствует.

 Plan 9 первоначально использовала многопроцессорный вариант STREAMS от Research Unix. В третьей версии Plan 9 STREAMS были упрощены.
 OpenSolaris наследовала из Solaris полную поддержку STREAMS.
 FreeBSD имеет слой совместимости с SVR4, который поддерживает системные вызовы STREAMS.
 Ядро Linux совсем не поддерживает STREAMS, но существуют различные слои совместимости, которые преобразуют системные вызовы.
 Ядро Windows NT полностью поддерживает STREAMS.

Ссылки 
 The original stream(4) manual from Unix 8th Edition
 Sun STREAMS Programming Guide

Примечания 

System V
Unix